Абало — фамилия. Известные носители:

 Абало, Амелетт (1962—2010) — футбольный тренер из Того.
 Абало, Дани (род. 1987) — испанский футболист, крайний полузащитник болгарского клуба «Лудогорец».
 Абало, Жан-Поль (род. 1975) — футболист из Того.
 Абало, Люк (род. 1984) — французский гандболист.
 Абало, Мария Лаура (род. 1981) — аргентинская гребчиха.